Genouillé, commune française de la Charente-Maritime
 Genouillé, commune française de la Vienne